Rumble может означать:
 Rumble — сингл Линка Рея.
 Rumble — веб-сайт.